Лішня () — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Ліва притока Хомори, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 1,47 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 1,44 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,02.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Лодзянівки. Тече переважно на південний схід і в селі Глибочок впадає в річку Хомору, ліву притоку Случі.

Цікавий факт 
 У селі Глибочок річку перетинає автошлях .

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 318 (Лишня № 3)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 164.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Баранівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці